Die Liste der Flughäfen in Madagaskar zeigt die zivilen Flughäfen des afrikanischen Staates Madagaskar, geordnet nach Orten.

Weblinks 
 Flughäfen in Madagaskar

Madag
!